Арсакион может означать:

 Арсакион — частные школы в Греции и Албании.
 Арсакион (Родопи) — деревня в сообществе Сапе.